Az Alice Csodaország cukrászdája (eredeti cím: Alice's Wonderland Bakery) 2022-től vetített amerikai számítógépes animációs oktatósorozat, amelyet Chelsea Beyl alkotott, az 1951-es Alice Csodaországban című film alapján. 

Amerikában 2022. február 9-én mutatta be a Disney Junior. Magyarországra 2022-ben érkezik a Disney+-ra.

2022 áprilisában berendelték a második évadot.

Cselekmény 
Alice, aki Alice Pleasance Liddell dédunokája, és aki egy fiatal pék, aki a Csodaország cukrászdájában dolgozik. Miközben különböző kulináris kalandok során felfedezi a királyságot, elkíséri őt Fergie, a fehér nyúl, Kalapos és Rosa.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Főcímdal, felolvasó: Hegedűs Johanna
 Dalszöveg: Nádasi Veronika
 Magyar szöveg: Boros Karina
 Hangmérnök: Gajda Mátyás
 Vágó: Molnár Csaba
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Zenei rendező: Posta Victor
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Musical televíziós sorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai